

Astronomia 
 9275 Persson – asteroide della fascia principale
 13437 Wellton-Persson – asteroide della fascia principale

Persone 
 Axel Persson – ciclista su strada svedese
 Christer Persson – calciatore svedese
 Elisabeth Persson – giocatrice di curling svedese
 Erling Persson – imprenditore svedese
 Fredrik Persson – calciatore svedese
 Gehnäll Persson – cavaliere svedese
 Göran Persson – politico svedese
 Halvor Persson – saltatore con gli sci norvegese
 Joakim Persson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Johan Persson – calciatore svedese
 Jöran Persson – funzionario svedese
 Jörgen Persson – tennistavolista svedese
 Jörgen Persson - direttore della fotografia svedese
 Karl-Johan Persson – imprenditore svedese
 Leif Gustav Willy Persson – scrittore, criminologo e sceneggiatore svedese
 Linn Persson – biatleta svedese
 Malte Persson – poeta, critico letterario e traduttore svedese
 Markus Persson – autore di videogiochi svedese
 Maria Persson – attrice svedese
 Nahid Persson – regista iraniana naturalizzata svedese
 Nina Persson – cantante svedese
 Örjan Persson – calciatore svedese
 Peps Persson – cantante svedese
 Stefan Persson – imprenditore svedese
 Ture Persson – velocista svedese
 Malin Persson Giolito – scrittrice e avvocatessa svedese
 Martin Persson Nilsson – filologo, grecista e storico delle religioni svedese
 Robert Åhman Persson – calciatore svedese
 Tiger Hillarp Persson – scacchista svedese

Pagine correlate
 Erik Persson
 Person